Монто́йя () — испанская фамилия.

Известные носители:

 Монтойя, Антонио Руис де (1585—1652) — перуанский миссионер-иезуит.
 Монтойя, Вальтер (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Монтойя, Виктор (род. 1958) — боливийский писатель.
 Монтойя, Исидро (род. 1990) — колумбийский легкоатлет.
 Монтойя, Луис Фернандо (род. 1957) — колумбийский футбольный тренер.
 Монтойя, Мартин (род. 1991) — испанский футболист.
 Монтойя, Хуан Пабло (род. 1975) — колумбийский автогонщик
 Монтойя, Хулиан (род. 1993) — аргентинский регбист.
 Монтойя, Эл (род. 1985) — американский хоккеист.
 Монтойя-и-Упеги, Мария Лаура (1874—1949) — католическая святая.
 Монтойя Саласар, Рамон (1880—1949) — испанский гитарист и композитор фламенко.